Knight Rider har flere betydninger:
 Knight Rider (franchise), franchisen herunder Knight Rider tv-serie, film og andre medier.
 Knight Rider (tv-serie), den oprindelige tv-serie fra 1980'erne
 Knight Rider (tv-serie fra 2008), en tv-serie, der fortsætter 25 år efter Knight Rider fra 1980'erne.